Trousdale ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Trousdale (Kansas)
 Trousdale (Oklahoma)
 Trousdale (Tennessee)
 Trousdale County, County in Tennessee
 Trousdale Estates, Viertel in Beverly Hills

Personen:

 Chris Trousdale (1985–2020), US-amerikanischer Sänger und Schauspieler
 Gary Trousdale (* 1960), US-amerikanischer Regisseur
 Paul Trousdale (1915–1990), US-amerikanischer Bauträger
 William Trousdale (1790–1872), US-amerikanischer Politiker